Этиловый эфир — название ряда химических соединений:

 То же, что и диэтиловый эфир
 Этиловый эфир креатина
 Этиловый эфир уксусной кислоты